Марија Гутијерез има више значења:

 Марија Гутијерез, Санта Марта (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Марија Гутијерез (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику